Plaats in Indonesië
 Purwantoro (Purwantoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Purwantoro (Blimbing), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java